Ла́зарево, ранее также Ла́азарува () — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Паниковская волость».

Расположена на западе района на границе с Эстонией, в 6 км к юго-западу от города Печоры и в 7 км к северо-западу от волостного центра, деревни Паниковичи.

Относится к нулку Коолина исторической области Сетумаа.

Население 
Численность населения деревни составляет 241 житель (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района